Austronesiska språk (av latin auster, "sydvind", och grekiska nēsos, "ö") är en språkfamilj med kärnområde på öarna i Sydostasien och Stilla havet. Det enda språket som talas endemiskt utanför detta område är malagasy, språket på Madagaskar. Man räknar med att åtminstone 5 % av jordens befolkning talar ett språk ifrån denna familj.

Språkfamiljen har tio primärundergrupper. Av dessa finns nio i Taiwan och omkringliggande öar. Dessa språk kallas formosanska språk och är inte släkt med kinesiskan. Den sista gruppen är stamspråk för alla de andra språken i familjen, de malajo-polynesiska språken. Dessa delas sedan in i två grupper, de västliga och centralöstra malajo-polynesiska språken. De västliga talas av omkring 300 miljoner människor, och de centralöstliga av cirka en miljon.

Med sina 1 268 språk och en utbredning från Madagaskar till Påskön är språkfamiljen en av de största i världen både vad gäller utbredning och antal språk.

Språkforskning och arkeologi har visat att språket från början uppstod i sydöstra Kina och spred sig senare vidare till Taiwan.

Om den austronesiska familjens eventuella släktskap med andra språkfamiljer råder ej någon konsensus. Den ledande hypotesen kopplar ihop de austronesiska språken med de austro-asiatiska språken (vietnamesiska m.fl.) till en austrisk superfamilj, men detta har ej blivit vedertaget. Eventuellt skulle även Tai-kadaispråken (thailändska m.fl.) och Hmong-mienspråken kunna ingå.

Klassificering av de austronesiska språken 

Klassificeringen till vänster är en kompromiss mellan den i Ethnologue och den i engelskspråkiga wiki. De buntar ihop språken till familjer på lite olika sätt. Trädet till höger följer Ethnologue.

 Austronesiska språk (1268 språk)
 Formosiska språk (20)
 Atayaliska (2)
 Bunun (1)
 Östformosiska språk (5)
 Paiwanic (2)
 Paiwan (1)
 Nordvästformosiska (1)
 Puyuma (1)
 Rukai (1)
 Tsouiska (3)
 Västra slätternas språk (2)
 oklassificerade språk (1)
 Malajo-polynesiska språk (1248 språk)
 Västliga malajo-polynesiska språk (Hesperonesiska språk) (483 språk)
 Sunda-Sulawesi-språk (166 språk)
 Bali-Sasak (3 språk)
 Chamorro
 Gayo (1)
 Javanesiska språk (5)
 Javanesiska
 Lampungic (9)
 Maduresiska (2)
 Malajiska språk (17)
 Sulawesi-språk (114)
 Sumatra-språk (12)
 Sundanesiska språk (2)
 Sundanesiska
 Borneo-filippinska språk (317)
 Barito (27)
 Malagasy
 Ngaju Dayak
 Kayan-Murik (17)
 Land-Dayak (16)
 Mesofilippinska språk (61)
 Centralfilippinska språk (47)
 Bikol-språk
 Tagalog-språk
 Tagalog
 Filipino
 Bisaya-språk
 Cebuano
 Kalamian (3)
 Palawano (7)
 Syd-Mangayan (4)
 Nordfilippinska språk (72)
 Nordvästra Borneospråk (84)
 Palauiska
 Punan-Nibong (2)
 Sama-Bajaw (9)
 Sydliga Mindanaospråk (5)
 Sydfilippinska språk (23)
 Central-östliga malajo-polynesiska språk (708)
 Centrala malajo-polynesiska språk (168)
 Aru (14)
 Babar (11)
 Bima-Sumba (27)
 Centrala Maluku (55)
 Sydöstra Maluku (5)
 Norra Bomberai (4)
 Södra Bomberai (1)
 Teor-Kur (2)
 Timor (48)
 Västra Damar (1)
 Östliga malajo-polynesiska språk (539)
 Oceaniska språk (498)
 Södra Halmahera -- Västra Nya Guinea (41)
 oklassificerade språk (4)

Språk 
 Bantik
 Cebuano
 Filippinska
 Fijianska
 Kiribatiska
 Hawaiiska
 Ilokano
 Indonesiska
 Javanesiska
 Malajiska
 Maori
 Marshallesiska
 Nauriska
 Paiwan
 Tagalog
 Tetum
 Tonganska

Referenser 

 
Språk i Asien
Språk i Oceanien